EZF steht für:

 Einzelzeitfahren im Radrennsport
 Electric Zoo Festival, ein Musikfestival in New York
 Extrazelluläre Flüssigkeit in der Biologie

EZF